Dançando pode se referir à:

 "Dançando (canção de Agridoce)", single da banda Agridoce em 2011
 "Dançando (canção de Ivete Sangalo)", single de Ivete Sangalo em 2012

Outros 
 Dançando com um Estranho, um filme de 1985.
 Dançando Lambada, um filme de 1990.
 "Dançando Calypso", um single da Banda Calypso em 1999.
 Dançando no Escuro, um filme de 2000.
 Dançando no Campo Minado, um álbum da banda Engenheiros do Hawaii em 2003.
 Dançando a Noite Inteira (Jorge Ben Jor e Tim Maia), álbum de Jorge Ben e Tim Maia em 2006.

Desambiguação